Horizontale steht für:
 eine Parallele zum mathematischen Horizont, rechtwinklig zur Lotrichtung, siehe Horizont
 Horizont (Bezug), eine Bezugsfläche für Höhenmessungen
 dieselbe Ordnungsebene in einer Hierarchie
 Horizontale (Wein), Art einer Weinprobe
 100-km-Horizontale rund um Jena, ein Wanderweg

Siehe auch:
 horizontale Kooperation (Europäische Union)
 horizontale Kollaboration (Zweiter Weltkrieg)
 Horizont (Begriffsklärung)